Pelga (ou Pèlga) peut désigner :
 Pelga, la localité située dans le département de Pouytenga au Burkina Faso ;
 Pelga, la localité située dans le département de Tougouri au Burkina Faso.

Homonymie de localités